Les Essards (Charente)
 Les Essards (Charente-Maritime)
 Les Essards (Indre-et-Loire)
ook:
Les Essards-Taignevaux,  Jura
gemeenten met de naam Les Essarts